Casimiro de Brandeburgo-Bayreuth (Ansbach, 27 de diciembre de 1481 - Buda, 21 de septiembre de 1527) fue margrave de Brandeburgo-Kulmbach desde 1515 hasta 1527.

Antecedentes familiares 
Casimiro nació en Ansbach, siendo el hijo del margrave Federico I de Brandeburgo-Ansbach y su esposa, la princesa Sofía Jagellón, hija del rey Casimiro IV Jagellón de Polonia.

A partir de 1498, el padre de Casimiro, Federico, le concedió el puesto de stadtholder del margraviato durante sus extensos viajes. Gobernó bajo la guía de experimentados consejeros. En 1515, Casimiro y su hermano menor, Jorge, depusieron a su padre, quien había sobrecargado enormemente las finanzas del margraviato con su lujoso estilo de vida. Casimiro encerró a su padre en su residencia en el castillo de Plassenburg, en una torre de la que su padre no pudo escapar en 12 años. Asumió el gobierno del margraviato de Brandeburgo-Kulmbach mientras su hermano Jorge gobernaba el margraviato de Brandeburgo-Ansbach. No obstante, ya que su hermano menor a menudo permanecía en la corte real húngara, Casimiro gobernaba Brandeburgo-Ansbach de su parte.

El derrocamiento de su padre indignó a los otros hermanos de Casimiro y llevó a contramedidas de largo alcance político. Cuando el elector Joaquín I de Brandeburgo visitó Kulmbach durante su viaje a Augsburgo, y quiso abogar por la liberación de Casimiro, se le impidió el acceso al castillo de Plassenburg. El hermano del elector, Alberto de Brandeburgo, se dispuso contra él y se puso del lado del emperador Carlos V, lo que fue recompensado con un sombrero de cardenal. La disputa fue resuelta cuando se alcanzó un acuerdo en 1522, en que se respetaron las demandas de los otros hermanos de Casimiro.

El margrave Casimiro murió en Buda en 1527. En ese punto, su hermano Jorge asumió la regencia de Brandeburgo-Kulmbach hasta que el hijo mayor de Casimiro, Alberto II Alcibíades, fue mayor de edad en 1541.

Biografía

Participación en la Liga de Suabia 
Casimiro era vasallo del emperador Maximiliano I y luchó en 1499 junto a su padre y el margrave Cristóbal I de Baden como comandante de la Liga de Suabia contra la Antigua Confederación Suiza y condujo las negociaciones que resultaron en la paz de Basilea. En los años subsiguientes, continuó activo como líder militar y diplomático al servicio de los Habsburgo. Participó en 1506 en Schwäbisch Hall contra la Liga de Suabia y en 1509 en la Dieta de Worms. En 1513, fue comisionado imperial en la asamblea de la Liga de Suabia en Nördlingen donde trató la ruptura de la paz por Götz von Berlichingen. Casimiro y el duque Guillermo IV de Baviera supervisaron conjuntamente la conducción de la guerra. En 1519, tomó parte en las medidas federales contra Ulrico de Wurtemberg; en mayo de 1519, comandó a 700 caballeros en el avance sobre Ehningen.

Disputas con la ciudad de Núremberg 
Entre las tradicionales discusiones de los burgraves y margraves con la ciudad imperial de Núremberg hubo una disputa en 1502 sobre la protección de la feria en Affalterbach. El Consejo de la Ciudad reclamó el derecho a proteger el enclave de Affalterbach y Casimiro trató de impedirlo. La situación se desenvolvió en un juego político de poder. Fuertes fuerzas de Núremberg llegaron a Affalterbach temprano. Casimiro cambió el curso y atacó los propios suburbios de Núremberg. Núremberg tuvo que retirarse de Affalterbach con importantes pérdidas y rindió sus banderas, que fueron exhibidas en la iglesia en Schwabach. Este conflicto ha sido inmortalizado en canciones populares.

Casimiro se vio envuelto más tarde en disputas fronterizas con Núremberg.

Guerra francona 
Casimiro había sido líder de la Liga de Suabia desde 1499. En 1522, sin embargo, canceló su membresía, cuando se hizo aparente que la ciudad imperial de Núremberg, enemigo tradicional del burgrave de Núremberg, y después de los margraves de Núremberg, intentaba iniciar una guerra contra Thomas von Absberg y sus aliados. La guerra francona estalló en 1523, y varios castillos de los barones ladrones fueron destruidos. La guerra fue documentada por Wandereisen en una serie de xilografías.

Guerra de los campesinos alemanes 

Las primeras acciones de la guerra de los campesinos alemanes en 1525 fueron incursiones en el vecino obispado de Wurzburgo bajo el obispo Conrado II de Thüngen, y en el obispado de Bamberg bajo el obispo Weigand de Redwitz. En la primavera de 1525, Casimiro y los príncipes vecinos se reunieron en Neustadt an der Aisch para discutir una respuesta en común a los disturbios que amenazaban con extenderse de Suabia al Odenwald. Las discusiones fueron atendidas por Casimiro y los dos obispos y el príncipe-obispo de Eichstätt, y por el conde Alberto de Hohenlohe-Neuenstein, Jorge de Waldburg y los condes de Limburgo, Wertheim, Henneberg y Castell. El proceso descarriló por la desconfianza, causada por el engaño sobre las fronteras de sus principados. Casimiro se opuso a la Reforma, a diferencia de su hermano Jorge, quien le daba su apoyo. El asalto de los campesinos y la Compañía Negra abrumó al obispado de Wurzburgo. El obispo huyó y los defensores se retiraron a la fortaleza de Marienberg en Wurzburgo.

Con un considerable esfuerzo financiero y personal, Casimiro se preparó para repeler las incursiones en su territorio. Llamó a sus súbditos a las armas y contrató mercenarios. El margrave tenía la obligación de proteger la ciudad libre imperial de Rothenburg ob der Tauber. En Rothenburg, Casimiro ganó su primera victoria sobre los campesinos, y abandonó la ciudad con un rico botín. Poco después, sin embargo, el consejo de la ciudad se inclinó ante los ciudadanos, quienes llegaron a un acuerdo con los campesinos. Los disturbios se extendieron de Rothenburg al territorio de Casimiro, en los distritos de Crailsheim, Lobenhausen-Anhausen, Werdeck-Gerabronn y Bamberg-Wiesenbach. Casimiro se retiró a Ansbach y se atrincheró. Intentó conseguir nuevas tropas en la Alta Franconia, pero se rebelaron. Así que Casimiro estuvo limitado al uso de mercenarios bohemios para defender sus castillos más fortificados.

Los ejércitos desorganizados de campesinos fueron derrotados en la región de Wurzburgo por una coalición de la Liga de Suabia y otros aliados del obispo de Wurzburgo. Su resistencia y moral colapsaron debido a sus masivas pérdidas. Casimiro, cuyas acciones le merecieron el sobrenombre de "Bloodhound", ganó la delantera. Las poblaciones rebeldes, la mayoría de las cuales se rindieron sin resistencia, fueron víctimas de saqueos. Casimiro también devastó poblaciones en su propio territorio: incendió poblaciones enteras, y los rebeldes fueron ejecutados. Se reportó que había matado a 300 personas solamente en Feuchtwangen. En Kitzingen, quiso poner ejemplo: prometío al bailiazgo Luis von Hutten que las vidas de los residentes serían respetadas. Después de su rendición, sin embargo, los castigó severamente cortándoles los dedos índice y corazón de la mano derecha (los "dedos del juramento"), los cegó y envió al exilio. Su "capitán" Augistin apuñaló los ojos de 58 personas quienes habían dicho que "no querían volver a ver a un margrave" antes de la rebelión. Estos hechos fueron considerados incluso en ese tiempo como monstruosas atrocidades. También castigó Rothenburg y consiguió concesiones territoriales de la ciudad. Informes contemporáneos claman que las plazas del mercado de Rothenburg y Schweinfurt estaban teñidas de rojo por la sangre de los rebeldes decapitados. Ya que Casimiro fue descrito como secuaz imperial, puede asumirse que actuaba de acuerdo a los deseos del emperador o la Liga de Suabia. Envió a su hermano, Juan Alberto, a Bayreuth a castigar la ciudad por su falta de apoyo cuando estaba contratando tropas. Solo cesó sus castigos cuando se supo en noviembre de 1526 que personas inocentes también estaban afectadas.

Seguidor de los Habsburgo 
Participando como comisario imperial en las dietas de Augsburgo en diciembre de 1525 y en Espira en agosto de 1526, Casimiro probó de nuevo su lealtad a la familia imperial Habsburgo.

En la coronación del futuro emperador alemán Fernando I como rey de Bohemia en 1527, Casimiro, quien estaba gravemente marcado por enfermedad, se unió a la campaña militar en Hungría contra Juan Zápolya. Debido a que su hermano, Jorge el Piadoso, también se unió, Casimiro volvió para elegir un stadtholder para sus posesiones franconas y contratar tropas adicionales. En julio de 1527, alcanzó la frontera húngara. Los fuertes del Danubio se rindieron ante él, y continuó hasta Buda. El 27 de septiembre de 1527, murió de disentería en Buda, en presencia de su hermano Jorge y el rey Fernando, a quienes confió el cuidado de su hijo de cinco años de edad Alberto II Alcibíades. Jorge gobernó Brandeburgo-Kulmbach mientras Alberto fue menor de edad.

Theodore Hirsch concluye su biografía con la afirmación de que por causa de las atrocidades cometidas por Casimiro, hasta ahora ningún biografo había escrito una descripción equilibrada de su vida.

Matrimonio e hijos 
El 25 de agosto de 1518, Casimiro contrajo matrimonio con Susana de Baviera, la hija del duque Alberto IV de Baviera y de Cunigunga de Austria. El emperador Maximiliano I, tío materno de la novia, también participó en la glamurosa boda en 1518, durante la dieta de Augsburgo. Los esctrechos lazos de Casimiro con la familia imperial fueron visibles de nuevo en la coronación del emperador Carlos V, donde se le dio el honor de ser el Primer Cuchillo en la cena de coronación.

Casimiro y Susana tuvieron cinco hijos:
 María de Brandeburgo-Kulmbach, desposó en 1557 al elector palatino Federico III (1515-1576). Fueron los padres del elector Luis VI del Palatinado.
 Catalina de Brandeburgo-Kulmbach (1520-1521)
 Alberto II Alcibíades, margrave de Brandeburgo-Kulmbach (1522-1557), sucedió a su padre como margrave.
 Cunigunda de Brandeburgo-Kulmbach (1524-1558), desposó en 1551 al margrave Carlos II de Baden-Durlach (1529-1577).
 Federico de Brandeburgo-Kulmbach (1525)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Theodolinde von Paschwitz, Markgraf Kasimir. Ein historischer Roman aus dem 16. Jahrhundert, Regensburg, 1910

Enlaces externos 

 
 Casimir in Kirchberg an der Jagst – Schicksal einer hohenlohe-fränkischen Stadt vol. I (after a manuscript from the legacy of war court counciller Theodor Sandel at webisphere.de)

Margraves de Brandeburgo-Kulmbach del siglo XVI (casa de Hohenzollern)
Nobles de Alemania del siglo XV